Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Zguridi – radziecki reżyser filmowy oraz scenarzysta

Inne:
 (4311) Zguridi – planetoida z grupy pasa głównego asteroid